Le royaume de Strathclyde, un ancien royaume d'Écosse.
 L'université de Strathclyde, une université écossaise située à Glasgow.
 La distillerie Strathclyde, une distillerie de whisky située à Glasgow.
 Le Strathclyde, une région d'Écosse.